Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Alberto Mancini 6-3, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Courier (secondo turno)
 Pete Sampras (campione)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Thomas Muster (semifinali)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Alberto Mancini (finale)
 Javier Sánchez (secondo turno)

 Gabriel Markus (quarti di finale)
 Olivier Delaître (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 Jaime Oncins (terzo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Tomás Carbonell (terzo turno)
 David Rikl (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1992